Семён Константинович Пацко — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1914 году на территории современной Белоруссии. Член КПСС.

С 1929 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1929—1962 гг. — в паровозном депо станции Тюмень, на комсомольской работе, репрессирован, освобождён, участник Великой Отечественной войны, заместитель начальника политотдела банно-дезинфекционного поезда, первый секретарь Железнодорожного райкома партии города Тюмени, заведующий транспортным отделом Тюменского обкома партии, первый секретарь Тюменского горкома КПСС.

Делегат XIX и XX съездов КПСС.

Умер в Тюмени в 1962 году.

Ссылки 
 Пацко

Первые секретари районных (в городах) комитетов КПСС
Первые секретари Тюменского горкома КПСС
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XX съезда КПСС